Mati Klarwein – pittore tedesco naturalizzato francese, figlio di Ossip Klarwein
 Michaela Klarwein – attrice tedesca
 Ossip Klarwein – architetto tedesco israeliano di origini polacche, padre di Mati Klarwein